Port Baku residence () — высотные жилые здания в Баку.

Проект 
Высотные жилые дома “Port Baku Residence” возведены по соседству с офисными зданиями Port Baku Towers на проспекте Нефтяников в Баку, возле пассажирского морского порта.
Комплекс включает три высотных  здания, расположенных на общем подиуме. 
Проект включает жилые апартаменты, гимнастический зал и оздоровительный комплекс, универсальные залы заседаний, парковку на 2000 автомобилей. 
Объект находится поблизости от деловых кварталов города, объектов культуры и отдыха.

Интересные факты 
 Квартиры объединены с открытыми террасами, расположенными одна над другой, что придает фасаду здания вид ступеней, спускающихся к берегу Каспия 
 На крыше торгового подиума разбит жилой двор, обильно озеленённый деревьями и газоном
 По соседству строятся здания проекта "The Crescent Development Project"

Галерея

Примечания

Ссылки 
 http://www.pashaconstruction.com/ru/projects/4/16/ Pasha Constructions
 http://www.portbaku.az/port_baku_residential.aspx Port Baku

См. также 
 Port Baku Towers

Небоскрёбы Баку
Небоскрёбы высотой от 100 до 149 метров
Небоскрёбы, построенные в 2013 году
Здания и сооружения, построенные в 2013 году в Азербайджане